Federation Cup 1988 var den 26. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen blev spillet udendørs på hardcourt i Flinders Park i Melbourne, Australien i perioden 4. - 11. december 1988. Australien var Fed Cup-værtsland for tredje gang, og de to første gange blev mesterskabet også spillet i Melbourne. Det var imidlertid første gang, at kampene blev spillet i den nyopførte Flinders Park.

Turneringen blev vundet af Tjekkoslovakiet, som besejrede Sovjetunionen med 2-1 i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for femte gang, men for første gang siden Federation Cup 1985. Sovjetunionen var i Federation Cup-finalen for første gang. Det vindende tjekkoslovakiske hold bestod af Helena Suková, Radomira Zrubáková, Jana Novotná og Jana Pospíšilová, mens Sovjetunionen blev repræsenteret af Larisa Savtjenko, Natalija Zvereva og Jelena Brjukovets.

Danmark blev repræsenteret af et hold bestående af Tine Scheuer-Larsen, Karin Ptaszek og Henriette Kjær-Nielsen, der for anden gang nogensinde formåede at spille holdet frem til kvartfinalen, og som dermed tangerede holdets bedste resultat fra Federation Cup 1976. Holdet vandt 3-0 over Luxembourg i første runde, hvilket blev fulgt op af en 2-1-sejr over Argentina i anden runde. Endestationen blev kvartfinalen, hvor holdet tabte 0-3 til de senere vindere fra Tjekkoslovakiet. Kvartfinalepladserne fra 1976 og 1988 er (pr. 2019) fortsat Danmarks bedste Fed Cup-resultat.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Kvalifikationsrunde 

I kvalifikationsrunden spillede otte hold om de sidste fire ledige pladser i hovedrunden. Vinderne af de fire playoff-opgør gik videre til hovedrunden, mens de fire tabere spillede videre i trøstrunden sammen med de 16 tabere fra første runde i hovedrunden.

Følgende hold kvalificerede sig til hovedrunden:

Hovedrunde 

Hovedrunden havde deltagelse af 32 hold:
 28 direkte kvalificerede hold.
 4 hold fra kvalifikationsrunden.

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af 20 hold:
 4 hold, der havde tabt i kvalifikationsrunden.
 16 hold, der havde tabt i første runde af hovedrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1988

Noter 

Fed Cup
Tennis i 1988
Tennis i Australien
Sport i Melbourne